Esta é uma lista de bairros do município brasileiro de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. A cidade está subdividida em mais de 60 bairros.

Lista 

 1º Centenário
 Bom Recreio
 Boqueirão
 Carmem
 Centro
 Cesar Santos
 Cohab I
 Cohab II
 Coronel Massot
 Cruzeiro
 Distrito Industrial
 Dom Rodolfo
 Dona Julia
 Donária
 Entre Rios
 Fátima
 Hípica
 Independente
 Jaboticabal
 Jardim América
 Jardim Botânico
 Jerônimo Coelho
 José Alexandre Záchia
 Leão XIII
 Leonardo Ilha
 Loteamento Corralo
 Loteamento Pampa
 Lucas Araújo
 Maggi de Césaro
 Mattos
 Menino Deus
 Nenê Graeff
 Nonoai
 Nossa Senhora Aparecida
 Operária
 Parque do Sol
 Parque Farroupilha
 Petrópolis
 Planaltina
 Popular
 Ricci
 Rodrigues
 Santa Maria
 Santa Marta
 Santa Rita
 Santo Antônio
 São Bento
 São Cristóvão
 São João
 São José
 São Luiz Gonzaga
 Schisler
 Tupinambá
 Universitário
 Valinhos
 Vera Cruz
 Via Sul
 Victor Isler
 Vila Annes
 Vila Luiza
 Vila Nova
 Vila Schell
 Vila Vergueiro
 Xangrilá

 
Listas de bairros dos municípios do Rio Grande do Sul